Selekcja (dobór) w zootechnice i selekcja w hodowli roślin
 dobór naturalny (selekcja naturalna)
 dobór sztuczny (sztuczna selekcja)
 Selekcja pracowników
 Selekcja szkolna
 Selekcja (informatyka)
 Selekcja (programowanie)
 Selekcja (gra terenowa)
 Selekcja – płyta Obywatela G.C. z 1993 roku
 Selekcja – spektakl Teatru Telewizji z 1984 roku
 Selekcja II. Skorpion – spektakl Teatru Telewizji z 1985 roku
 Selekcja III. Ostatni numer – spektakl Teatru Telewizji z 1985 roku